Baltimore Sportif Club é um clube de futebol do Haiti, com sede em Saint-Marc, Haiti. O clube foi fundado em 1 de agosto de 1974.

Titulos
  Liga Haitiana: 4
2005, 2006, 2007, 2011
  Super 8: 1
2006
  Trophée des Champions d'Haïti: 1
2007

Clubes de futebol do Haiti